Callian (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Callian (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże